Roquetas de Mar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Roquetas de Mar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Roquetas de Mar (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar